Брюс — имя, фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 Брюс, Алекс (род. 1984) — профессиональный футболист, защитник.
 Брюс, Александр Романович (1704—1760) — генерал-майор. Сын Романа Вилимовича Брюса.
 Брюс, Александр, 2-й граф Кинкардин (1629—1681) — шотландский изобретатель, один из создателей Лондонского королевского общества.
Брюс, Андреас (1808—1885) — шведский мемуарист.

Б 
 Брюс, Бен (род. 1988) — британский музыкант и певец.
 Брюс, Билл (1923—2002) — австралийский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1948 года.
 Брюс, Бренда (1918—1996) — британская актриса театра, кино и телевидения.

В 
 Брюс, Венди (род. 1973) — бывшая гимнастка из США.
 Брюс, Виктор (1849—1917) — британский государственный деятель.
 Брюс, Вирджиния — американская актриса и певица.

Д 
 Брюс, Дэвид — микробиолог шотландского происхождения, исследователь бруцеллёза и сонной болезни.
 Брюс, Джеймс — шотландский путешественник.
 Брюс, Джеймс — английский государственный деятель.
  — британский математик.
 Брюс, Джон Коллингвуд (1805—1892) — английский археолог и педагог.
 Брюс, Джек — шотландский музыкант, композитор, мультиинструменталист.
 Брюс, Дилан (род. 1980) — канадский телевизионный актёр и модель.

Е 
 Брюс, Екатерина Яковлевна (1776—1821) — дочь Якова Александровича Брюса.

К 
 Брюс, Кейт (1860—1946) — американская актриса эпохи немого кино.
 Брюс, Кэтрин (1816—1900) — американский меценат, покровительница астрономии.

Л 
 Брюс Лай (род. 1950) — киноактёр.
 Брюс, Луис (род. 1939) — американский физик, специалист по физической химии.

М 
 Брюс, Марджори — шотландская принцесса, дочь короля Роберта I Шотландского.

Н 
 Брюс, Найджел — английский актёр.

П 
 Брюс, Патрик Генри — американский художник.
 Брюс, Петр Генрих (1692—1757) — офицер, участник войны за испанское наследство, автор мемуаров.
 Брюс, Прасковья Александровна (1729—1796), урождённая Румянцева, была замужем за графом Яковом Александровичем Брюсом.

Р 
 
 Брюс, Роман Вилимович — первый обер-комендант Санкт-Петербурга.

С 
 Брюс, Стив — английский футболист и футбольный тренер.
 Брюс, Скотт — британский историк и автор
 Брюс, Стэнли (1883—1967) — премьер-министр Австралии.

У

Ф 
 Брюс, Фиона (род. 1964) — британская телевизионная журналистка, диктор и телеведущая.

Ч

Ш 
 Брюс, Шелби (род. 1992) — американская актриса.

Э 
 Брюс, Эд (1939—2021) — американский кантри-музыкант, композитор и актёр.
 Брюс, Эдуард (ок. 1275—1318) — верховный король Ирландии, участник войны за независимость Шотландии.
 Брюс, Эйлин Аделаида (1905—1955) — английский ботаник.

Я

Двойная фамилия 
 Бенедикс-Брюс, Каролина (1856—1935) — шведская художница и скульптор.

Псевдоним 
 Брюс Лабрюс (род. 1964) — канадский журналист, актёр, фотограф и кинорежиссёр.

Топоним 
 Брюс — лунный кратер.

См. также 
 Брюсы — шотландский аристократический род; о русской ветви см. Брюсы (Российская империя)
 Брюсов
 «Брюс всемогущий» — американский фильм
 «Брюс Ли в Новой Гвинее» — гонконгский фильм режиссёров Цзян Хун и Ян Цзияо, вышедший в 1978 году